Pasalimani ou Pachalimani (, litt. « port du pacha ») peut désigner :

, à Vlora

Pasalimani, nom traditionnel du Port de Zéa, au Pirée

Paşalimanı, une île de la mer de Marmara, dans la province de Balıkesir
 , l'un des cinq villages de l'île du même nom
  à Istanbul

Homonymie de toponyme